, canton canadien dans la Municipalité de district de Muskoka, en Ontario ;
, lac dans le District de Kenora ;
, lake in Muskoka District
, rivière dans le District de Kenora.
Bay Lake, lac en Floride ;
Bay Lake (Floride), cité en Floride.

Note